Il meglio – album di Angelo Avarello del 1987
 Il meglio – album di Mia Martini del 1995
 Il meglio – album di Leano Morelli del 1995
 Il meglio – album di Riccardo Azzurri del 1996
 Il meglio – album de I Nuovi Angeli del 1996
 Il meglio – album di Louiselle del 1996
 Il meglio – album di Ivan Cattaneo del 1996
 Il meglio – album di Fiorella Mannoia del 1997
 Il meglio – album dei New Trolls del 1997
 Il meglio – album dei Bertas del 2000
 Il meglio – album di Luciano Rossi del 2000
 Il meglio – album di Franco Calone del 2001
 Il meglio – album dei Krisma del 2001, anche noto con il titolo The Best
 Il meglio – album di Stefano Rosso del 2001
 Il meglio – album di Gian Pieretti del 2005
 Il meglio – album di Giuni Russo del 2005
 Il meglio – album di Francesco Renga del 2014